37-й чемпионат мира по санному спорту прошёл с 13 по 15 февраля 2004 года на санно-бобслейной трассе в Нагано, Япония.

Одиночки (мужчины)

Одиночки (женщины)

Двойки (мужчины)

Смешанные команды

Общий медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты на сайте the-sports.org

2004
Спорт в Японии в 2004 году
Февраль 2004 года
Международные спортивные соревнования в Нагано